‎Яйло Леонід (*31 серпня 1973)  — український баскетболіст

 Яйло або Гейло (Geilo) - гірськолижний курорт у Норвегії

Див. також

 Яйла